Ховкин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Хова).

Известные носители 
 Ховкин, Аркадий Борисович (1894—1937) — дивизионный комиссар.
 Ховкин, Юрий Яковлевич (Яковлев, 1922—1995) — русский советский писатель, сценарист.